Osoby o tym nazwisku:
 Anna Fröhlich – austriacka śpiewaczka, pianistka, nauczycielka śpiewu
 Gustav Fröhlich – niemiecki pływak
 Josephine Fröhlich – austriacka śpiewaczka operowa
 Siergiej Fröhlich – niemiecki wojskowy
 Silvia Fröhlich – niemiecka wioślarka, olimpijka

Zobacz też:
 Froehlich